

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jesy ich 2
 Żarów – miasto
 Żarów – wieś w woj. opolskim, w pow. brzeskim, w gminie Grodków

Inne 
 Żarów – gmina miejsko-wiejska
 Żarów – stacja kolejowa

Zobacz też 
 Dekanat Żarów
 Żarowo